L'édition 2022 du tournoi de tennis de Rouen se déroule du 17 au , sur dur en intérieur. Ce tournoi est classé en catégorie WTA 125, il s'agit de la première édition.

Maryna Zanevska remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Viktorija Golubic, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova.

Faits marquants

Forfaits 
  Clara Burel, remplacée par  Anna Karolína Schmiedlová
  Anastasia Gasanova, remplacée par  Erika Andreeva
  Kaja Juvan, remplacée par  Daria Snigur
  Jule Niemeier, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Jasmine Paolini, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Harmony Tan
  Sara Sorribes Tormo, remplacée par  Sara Errani
  Clara Tauson, remplacée par  Vitalia Diatchenko
  Wang Xinyu, remplacée par  Simona Waltert
  Wang Xiyu, remplacée par  Ana Konjuh

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Belge Maryna Zanevska remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Suissesse Viktorija Golubic.

La paire Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rouen
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Rouen
Tennis en France en 2022
Tennis en octobre 2022